Cernelha
Cachaço (culinária)

Localidades 
Cachaço (Brava)
Cachaço (São Nicolau)
Cachaço (Serra do Navio)

Ver também
Cachaça

Desambiguação